KOB, sigle composé des trois lettres K, O et B, peut faire référence à :
 Koutaba, selon la liste des codes AITA des aéroports/K, au Cameroun.

KoB peut faire référence à :
 Kop de Boulogne, un groupe de supporters du Paris Saint-Germain Football Club.

Kob peut faire référence à :
 Kob, une antilope du genre Kobus.

Sigle de 3 caractères